Gondangmanis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gondangmanis, Karanganyar, by, Jawa Tengah, 
 Gondangmanis, Kudus, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar